Каетана Гільєн Куерво (* 1969) — іспанська акторка.

 Ель-Куерво — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Арагон, у провінції Теруель.
 Ель-Куерво-де-Севілья — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Андалусія, у провінції Севілья.
 Мота-дель-Куерво — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-Ла-Манча, у провінції Куенка.
 Ріо-Куерво — річка в провінції Куенка.